Aleksej Pugin – calciatore russo
 Augustus Charles Pugin – architetto e disegnatore francese
 Augustus Welby Northmore Pugin – architetto e designer inglese